Deens voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Deens voetbalelftal onder 18 (vrouwen)